All of a Sudden, I Miss Everyone est le cinquième album du groupe texan de post-rock Explosions in the Sky, sorti le .

Liste des pistes

CD 1 
 The Birth and Death of the Day – 7:49
 Welcome, Ghosts – 5:43
 It's Natural to Be Afraid – 13:27
 What Do You Go Home To? – 4:59
 Catastrophe and the Cure – 7:56
 So Long, Lonesome – 3:40

CD 2 (CD de remixes) 
 The Birth and Death of the Day (remix par Jesu) – 9:48
 Welcome, Ghosts (remix par Adem) – 6:24
 It's Natural to Be Afraid (remix par ) – 6:53
 What Do You Go Home To? (remix par Mountains) – 10:23
 Catastrophe and the Cure (remix par Four Tet) – 8:33
 So Long, Lonesome (remix par Eluvium) – 5:40

Album d'Explosions in the Sky
Album musical sorti en 2007